Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jan Szwarc – polski prawnik karnista, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Stanu
 Andrzej Stanisław Szwarc – polski historyk
 Andrzej Witold Szwarc – polski prawnik
 Bronisław Szwarc – polski lekkoatleta i działacz sportowy
 Juliusz Hibner (właśc. Dawid Szwarc) – polski działacz komunistyczny, oficer i urzędnik państwowy
 Halina Szwarc – polska działaczka podziemia i lekarz
 Henri Szwarc – francuski brydżysta
 Ilona Szwarc – polska fotograficzka
 Jeannot Szwarc – amerykański reżyser filmowy i telewizyjny
 Jan Szwarc – polski polityk, samorządowiec i nauczyciel, poseł na Sejm
 Jerzy Szwarc – polski pilot
 Jewgienij Szwarc – rosyjski pisarz, autor baśni teatralnych
 Krzysztof Szwarc – polski demograf i ekonomista
 Lew Szwarc – radziecki kompozytor muzyki filmowej
 Marek Szwarc – polski projektant, fotograf, kompozytor, producent telewizyjny, autor scenariuszy i muzyki
 Marek Szwarc – żydowski malarz i rzeźbiarz
 Michael Szwarc – polsko-żydowskie chemik
 Marian Szwarc – polski oficer żeglugi śródlądowej, twórca prawa wodnego, egzaminator
 Stanisław Szwarc – polski malarz, litograf
 Stanisław Szwarc-Bronikowski – polski publicysta, podróżnik i filmowiec
 Stefan Szwarc – polski aktor filmowy